Енцо Корві (, ; 23 грудня 1992, Кур, Швейцарія) — швейцарський хокеїст, нападник, виступає за клуб ХК «Давос» в Національній лізі А.

В складі ХК «Давос» брав участь у престижному Кубку Шпенглера в 2012 році у  фіналі якого програли канадській збірній з рахунком 2:7. 28 грудня 2012 в грі проти «Адлер Мангейм» закинув свою першу шайбу в основному складі ХК «Давос». Енцо виступав в одній ланці з Джо Торнтоном та Свеном Райзером.

Сезон 2012/2013 провів у НЛБ за клуб «Тургау».

Досягнення 
 2015 Чемпіон Швейцарії у складі ХК «Давос».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 Енцо Корві на eliteprospects.com  
 Енцо Корві на hockeydb.com  

Швейцарські хокеїсти
Хокеїсти «Давоса»
Хокеїсти «Тургау»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018